Ruzdwiany – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Ruzdwiany – wieś na Ukrainie, w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim